Zumsteg ist der Familienname folgender Personen:

 Gustav Zumsteg (1915–2005), Schweizer Kunstsammler, Seidenhändler und Inhaber des Restaurants Kronenhalle
 Hulda Zumsteg (1890–1984), Schweizer Wirtin
 Lukas Zumsteg (* 1972), Schweizer Radrennfahrer
 Werner Zumsteg (1938–2018), Schweizer Musikpädagoge und Flötist

Siehe auch:
 Zumsteeg